

Letteratura 
 La Galatea – romanzo di Miguel de Cervantes del 1585
 La Galatea – componimento di Pietro Metastasio del 1722

Musica 
 La Galatea – melodramma di Loreto Vittori del 1639	
 La Galatea – opera seria di Francesco Antonio Baldassarre Uttini del 1754
 La Galatea – opera di Francesco Zoppis su libretto di Pietro Metastasio del 1760
 La Galatea – cantata per 5 voci e strumenti di Jerónimo Francisco de Lima
 La Galatea – serenata di Luciano Xavier Santos su libretto di Pietro Metastasio

Pagine correlate 
Galatea